Харківський тракторний завод
 Харцизький трубний завод
 '''ХТЗ (район Харкова)